«Дереве́нский детекти́в» — советский художественный, комедийный детектив, снятый в 1968 году режиссёром Иваном Лукинским по одноимённой повести Виля Липатова.
Первый фильм кинотрилогии о сельском участковом милиционере Анискине.

Сюжет 
У заведующего сельским клубом Геннадия Николаевича Паздникова украли дорогой аккордеон. Раскрыть это крупнейшее с 1948 года в деревне правонарушение входит в обязанности сельского участкового Анискина. После осмотра места преступления и разговора с завклубом, участковый узнает, что вечером перед кражей он провел время с продавщицей местного магазина Евдокией Прониной. Подозрение падает на соперника заведующего — Григория Сторожевого, оба они ищут любви продавщицы. Анискин поговорил с Григорием и Евдокией, но не торопится делать выводы. Вечером того же дня Анискин встретил у клуба местных дебоширов братьев Паньковых. Анискин с Паздниковым остался ночью на окраине деревни для следственного эксперимента. Милиционер верно предположил, что вор не удержится и опробует инструмент. Так он понял, где примерно воры спрятали украденное, и что Сторожевой не виновен.

В итоге Анискин догадывается, что аккордеон «увели» братья Паньковы. Они решили подставить Сторожевого, который несколько раз конфликтовал с нарушителями порядка, ведь именно на него в первую очередь пало бы подозрение. Анискин не дает делу хода, предупредив братьев, что в случае, если они продолжат хулиганить, он отправит их под суд. Правду он сообщает только их матери Прасковье Паньковой. Остальным милиционер рассказывает, что нашел инструмент брошенным в лесу. Между делом Анискин успевает попробовать устроить личную жизнь Прониной, живущей от одной случайной связи до другой. Анискин приглашает на очную ставку её и Сторожевого, откуда они уходят вместе.

В ролях

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Ирина Мазурук, Виль Липатов
 Режиссёр-постановщик — Иван Лукинский
 Главный оператор — Владимир Рапопорт
 Художник-постановщик — Семён Веледницкий
 Композитор — Анатолий Лепин
 Операторы: В. Егоров, Игорь Клебанов, Анатолий Буравчиков

Награды 
 1970 — Приз и премия за лучший комедийный фильм — Всесоюзный кинофестиваль в Минске.

Память 
В 2016 году в 30 километрах от побережья Исландии рыбаки выловили четыре катушки киноплёнки, на которых был обнаружен фильм «Деревенский детектив». Вдохновлённый этой находкой американский режиссёр Билл Моррисон в 2021 году выпустил документальный фильм «The Village Detective: a song cycle», повествующий о Михаиле Жарове.

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Деревенский детектив» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 История создания картины канал Культура.

Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Ивана Лукинского
Кинокомедии 1969 года
Фильмы СССР 1969 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Кинокомедии СССР
Детективные фильмы СССР
Фильмы о милиционерах
Фильмы — лауреаты Всесоюзного кинофестиваля
Экранизации произведений Виля Липатова